Фару () — топоним:

 Фару (Пара) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара.
 Фару (округ) — округ на юге Португалии. Входит в регион Алгарве.
 Фару — город и морской порт на юге Португалии, центр одноимённого округа и муниципалитета.
 Фару (аэропорт) — гражданский аэропорт, расположенный около города Фару (провинция Алгарве, Португалия).